Пеньяррубия ():

 Пеньяррубия (Альбасете) — посёлок в Испании.
 Пеньяррубия (Кантабрия) — город в Испании.